Обрете́нов () — болгарская фамилия. 

 Известные носители

  (1924—1988) — болгарский актёр.
  (1849—1939) — болгарский революционер.
 Обретенов, Светослав (1909—1955) — болгарский композитор, хоровой дирижёр и общественный деятель.